Чечено-гірська націонал-соціалістична підпільна організація — націонал-соціалістична організація, створена в листопаді 1941 року Майрбеком Шеріповим. Шеріпов неодноразово змінював назву своєї організації: «Товариство порятунку горян», «Союз звільнених горян», «Чечено-Інгушський союз гірських націоналістів».

У 1942 році Шеріпов написав свою ідеологічну платформу, цілі та завдання. Майрбек Шеріпов так само, як і Хасан Терлоєв, ненавидів радянську владу, він також проголошував себе ідейним борцем проти більшовицької влади та російського деспотизму.

Історія 
Найбільшого успіху в цих районах досягла група Ріккерта. Щоб підняти масове збройне повстання у гірських районах Чечні, обер-лейтенант Хайнц Ланге встановив зв'язок із Хасаном Терлоєвим. Але Ланге зазнав невдачі, не виконавши наміченого, він за допомогою чеченців на чолі з Хамчієвим і Бельтоєвим перейшов через лінію фронту назад до німців.

Проте, пробираючись до лінії фронту, Ланге продовжував створення абвергруп біля Чечні та Інгушетії.

Більшість лідерів були або вбиті, або заарештовані під час депортації чеченців та інгушів. Найдовше переховувався лідер Націонал-соціалістичної партії північнокавказьких братів Хасан Терлоєв.

Див. також 

 Грузинський легіон
 Російська визвольна армія

Джерела 

 ГАРФ. Ф. Р.-9478. Оп.1. Д.55. Л.314-315
 Велика Вітчизняна війна: кавказький фактор
 «Військова Література»

Націонал-соціалізм
Колаборація у Другій світовій війні
Чеченський національно-визвольний рух
Підпільні організації